Eurovisiesongfestival
 Junior Eurovisiesongfestival
 Junior Songfestival, de benaming voor de Nederlandse preselectie voor het Junior Eurovisiesongfestival
 Nationaal Songfestival, de benaming voor de Nederlandse preselectie voor het Eurovisiesongfestival

Zie ook 
 Kdam Eurovision, de Israëlische voorronde voor het Eurovisiesongfestival
 Melodifestivalen, de Zweedse voorronde voor het Eurovisiesongfestival